Type 30 (винтовка) — Арисака обр. 1897 г.
 Type 38 (винтовка) — Винтовка является модификацией винтовки «Тип 30» обр. 1897 года, с учётом опыта русско-японской войны
Type 99 (винтовка) — Арисака обр. 1939 г. — японская магазинная винтовка времён Второй мировой войны.